Ukraina:
Cypel Kinburnski
forteca Kinburn
Kanada:
Mahone Bay (miasto) – nazwa Kinburn obowiązywała do 1848